

Biologie
 Segmentatie (biologie), de indeling van het lichaam in een reeks achter elkaar gelegen eenheden
 Segment (geleedpotige), deel van het lichaam van een geleedpotige
 Onderdeel van het endocarp van de citrusvrucht
 Onderdeel van het genoom, met name in virologie

Informatica
 Segmentatie (digitale beeldverwerking), het opsplitsen van een afbeelding in delen
 TCP-segmentatie, het opsplitsen van een gegevensstroom transmissie
 Een data-eenheid in de transportlaag van het OSI-model

Meetkunde
 Cirkelsegment, deel van een cirkel ingesloten door een koorde en de boog daarop
 Lijnsegment, deel van een lijn ingesloten door twee punten
 Bolsegment, deel van een bol ingesloten door twee evenwijdige vlakken

Overig gebruik
 Segment (taalkunde), een kleinste eenheid in spraak
 Marktsegment, een subgroep van de markt
 Vakgebied